Forksville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Forksville (Louisiana)
 Forksville (Pennsylvania)
 Forksville (Virginia)